Wight se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert Wight
 William Franklin Wight